Мы с тобой одной крови () — неполная цитата воззвания из Книги джунглей английского писателя Редьярда Киплинга (в переводе Нины Дарузес). Мы одной крови (в переводе Е. М. Чистяковой-Вэр). Полная фраза звучит как «мы с тобой одной крови — ты и я!».

Название многих произведений культуры разных жанров.

 Мы с тобой одной крови — книга (фотоальбом) Владимира Топчия (2010)
 Мы с тобой одной крови — книга Алексея Уминского
 Мы с тобой одной крови — фильм режиссёра Л. Рамоновой, 2008 г.
 Мы с тобой одной крови — песня (и клип) Дениса Майданова (2014)
 Мы с тобой одной крови — австралийское реалити-шоу Bondi Vet, на телеканале Ю транслировалось под названием «Мы с тобой одной крови»
 Мы с тобой одной крови — ты и я! — повесть Ариадны Громовой (М.: Детская литература, 1967, 1976)
 Мы с тобой одной крови?! Человек и животное в условиях современной культуры — статья Е. В. Баженовой
 Мы одной крови! — книга Дили Еникеевой
 Мы одной крови — мюзикл Влада Сташинского (2016), адаптация его же мюзикла «Маугли» (театр Московская оперетта)
 Мы одной крови — композиция JOiO из альбома «Стартуют корабли»
 Мы одной крови. Десант из будущего — книга Юрия Валина

Примечания 

Крылатые выражения